Фетхие:

 Фетхие — район и город-курорт на юго-западе Турции (ил Мугла).
 Фетхие Четин — турецкий адвокат, юрист, писатель и правозащитник.